El Torneig de Zagreb 2015, conegut com a PBZ Zagreb Indoors 2015, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. L'onzena edició del torneig es va disputar entre el 31 de gener i el 8 de febrer de 2015 al Dom Sportova de Zagreb (Croàcia).

Aquesta fou la darrera edició celebrada del torneig, ja que es va cancel·lar a causa de problemes financers per manca de nous patrocinadors i fou substituït pel torneig de Sofia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015